PCL (от ) — язык управления принтером, разработанный компанией Hewlett-Packard. В первой версии это был просто набор команд для печати ASCII-символов. В версиях PCL6 и PCL XL (PXL) стало возможным печатать в цвете, а также печатать изображения. Помимо Microsoft Windows и HP-UX этот язык используется в UNIX (BSD) и UNIX-подобных (Linux) операционных системах.

Обзор уровней PCL 1 по 5
Уровни PCL с 1 по 5e/5c представляют собой языки на основе команд, использующие управляющие последовательности, которые обрабатываются и интерпретируются в порядке их получения. На потребительском уровне потоки данных PCL генерируются драйвером печати. Вывод PCL также может быть легко создан пользовательскими приложениями.

Обзор PCL 6
HP представила «PCL 6» примерно в 1995 году с принтерами серии HP LaserJet 4000.

Классы PCL 6

Класс 1.1

Класс 2

Класс 2.2

Класс 3

Обзор PJL
PJL (Язык задания принтера) был представлен на HP LaserJet IIIsi. PJL добавляет элементы управления на уровне заданий, такие как переключение языка принтера, разделение заданий, команды среды, обратная связь о состоянии, посещаемость устройства и команды файловой системы.

См. также 
 ESC/P
 HPGL
 PostScript
 Encapsulated PostScript
 Ghostscript

Ссылки 
 PCL 5 Printer Language Technical Reference Manual Part I
 PCL 5 Printer Language Technical Reference Manual Part II
 PCL 5 Printer Language Technical Quick Reference Guide
 HP Developers Portal | HP Printer Command Languages (PCL)
 PCL5
 HP PCL6 (PCL XL)
 PCL Implementor’s Guide (Archived in 1995)

Языки описания страниц